Stad in de Russische oblast Moskou, zie Doebna (oblast Moskou)
 Rivier waaraan deze stad ligt, zie Doebna (rivier)
 Stad in de Russische oblast Toela, zie Doebna (oblast Toela)

Zie ook

 Dubna